El Cortijo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Cortijo, Guerrero, Ayutla de los Libres, 
 El Cortijo, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 El Cortijo, Hidalgo, 
 El Cortijo, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 El Cortijo, Tancítaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar